Bates Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Bates Township (Michigan)
 Bates Township (Brown County, South Dakota)
 Bates Township (Hand County, South Dakota)